Пра́пор Канб́ерри був затверджений 1927 року, коли Канберру було визнано офіційною столицею Австралії.

Опис 
Полотно прапора розділено на дві нерівні частини синього та жовтого кольорів. На синьому тлі зображено п'ять зірок (сузір'я Південний Хрест). На жовтому тлі зображено герб міста.

Джерела 
 Флаги и гербы мировых столиц. Укл. Нежинський К. Я. Москва. «Эксмо»-2009. Стор. 183. ISBN 978-5-699-33497-1 

Канберра
Прапори міст Австралії